Енджеевич () — польская фамилия. Известные носители:

 Енджеевич, Януш (1885—1951) — польский политик.
 Енджеевич, Вацлав (1893—1993) — польский дипломат.